Коллегиальная церковь (Штифтскирхе) () — евангелическая церковь в центральном районе города Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

История 
В ходе раскопок на месте современной церкви были найдены остатки фундамента небольшой романской церкви, датируемой X или XI веками.

В 1240 году Вюртембергскими графами была построена большая трехнефная церковь с двумя башнями в романском стиле. В то время резиденцией графов был Старый замок в Штутгарте. Останки Ульриха I, графа Вюртемберга и его второй супруги Агнессы Лигницкой (оба умерли в 1265 году) захоронены в гробнице в часовне южной башни, которая датируется концом XIII века.

Когда Штутгарт стал новой резиденцией правителей Вюртемберга, они пристроили к церкви новый готический алтарь в 1321—1347 годах. Ульрих V добавил позднеготический неф во второй половине XV века. В 1500 году была добавлена ​​цветная, а в XIX веке золотая кафедра.

С распространением Реформации в Вюртемберге в 1534 году из нефов были убраны все картины и алтари, и были сооружены канализация и галерея. Надгробия были перенесены внутрь церкви.

Лютеранский реформатор Иоганн Бренц, главный протестантский реформатор Вюртемберга, был похоронен под алтарём в 1570 году. С 1574 года у северной алтарной стены были добавлены небольшие статуи всех графов Вюртембергских со времён Ульриха I.

В 1608 году была построена новая усыпальница, в которой были похоронены все правители Вюртемберга до 1677 года. Екатерина Павловна, королева Вюртемберга в 1816—1819 годах, была похоронена здесь с 1819 по 1824 год, прежде чем её останки были перенесены в мавзолей на горе Вюртемберг.

В 1826 году крыша алтаря была отремонтирована, а в 1840-х годах была обновлена бо́льшая часть интерьера церкви.

Ближе к концу Второй мировой войны церковь сильно пострадала в ходе бомбардировок Штутгарта в 1944 году. Церковь была перестроена в 1950-х годах, однако интерьер был изменён в соответствии со стилем того времени.

Последняя капитальная реконструкция была проведена в 1999—2003 годах. Проект и реализация новой концепции были разработаны архитектором из Гамбурга Бернхардом Хиршем. Алтарная скульптура была сработана скульптором Хольгером Вальтером.

Прочие захоронения 
 Эберхард I, граф Вюртембергский
 Елизавета Бранденбургская, герцогиня Вюртембергская
 Фридрих I, герцог Вюртембергский
 Сибилла Ангальтская
 Иоганн Фридрих, герцог Вюртембергский
 Барбара София Бранденбургская
 Антония Вюртембергская
 Эберхард III, герцог Вюртембергский
 герцогиня Анна Екатерина Сальмская
 Мария Доротея София Эттинген-Эттингенская
 Вильгельм Людвиг, герцог Вюртембергский
 Магдалена Сибилла Гессен-Дармштадтская

Примечания

Ссылки 
 Сайт Штифтскирхе

Здания и сооружения, построенные в 1240 году
Романская архитектура Германии
Готическая архитектура Германии
Усыпальницы Германии
Евангелические храмы Германии
Храмы Штутгарта